BK Frem, een Deense voetbalclub
 Frem (schip, 1924), het negende schip van de rederij Dampskibsselskabet paa Bornholm af 1866

 Fremad (schip, 1870)
 Fremad (schip, 1873)

Zie ook 
 John Charles Frémont, een Amerikaans militair, ontdekkingsreiziger en politicus